Foly peut faire référence à :
 Liane Foly, une chanteuse française,
 Pixi Foly, le tout premier programme français entièrement consacré aux jeux vidéo diffusé sur TF1 de 1983-1984,